Парадо́кс Де́нни (), в исследовании локомоции — кажущаяся невозможность для живущих на поверхности воды животных (например, водомерок) приложения достаточной для перемещения силы. Парадокс назван в честь , профессора биологии Стэнфордского университета.

Если предполагается, что передачу импульса воде производят поверхностные волны, то ноги животного должны перемещаться быстрее, чем фазовая скорость волн , где g — ускорение свободного падения, σ — коэффициент поверхностного натяжения, и ρ — плотность воды. Для стандартных условий эта скорость равна примерно 0,23 м/с.

Движение ножек молодых водомерок гораздо медленнее, чем приведённая выше скорость, и поэтому они не могут перемещаться.

Объяснение 
Дэвид Ху и Джон Буш утверждают, что парадокс Денни

…основывался на двух некорректных предположениях. Во-первых, предполагалось, что движение водомерок основано на возбуждении поверхностных волн, так как считалось, что движущая сила связана с волновым сопротивлением, действующим на приводящую ногу. Во-вторых, предполагалось, что для возбуждения поверхностных волн скорость ноги водомерки должна превышать минимальную скорость волн  м/с. Отметим, что второе предположение строго справедливо только для установившегося движения.

Примечания

Ссылки 
 «Walk on the Water», Felice Frankel, «American Scientist» July-August 2004
 «Animal locomotion: How to walk on water», Michael Dickinson, Nature 424, 621—622 (7 августа 2003)
 Иллюстрации
 Сборник статей по теме

Локомоция
Денни
Денни